Il doppio  del BCR Open Romania 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

František Čermák and Michal Mertiňák erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo di quest'anno. In finale Juan Ignacio Chela e Łukasz Kubot hanno battuto Marcel Granollers e Santiago Ventura per 6-2, 5-7, [13-11].

Teste di serie

 Julian Knowle /  Horia Tecău (primo turno)
 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (finale)

 Juan Ignacio Chela /  Łukasz Kubot (campioni) 
 Pablo Cuevas /  David Marrero (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BCR Open Romania 2010
ATP World Tour 2010